

Histoire 
 Le grand tour de France entrepris par Charles IX entre 1564 et 1566.
 Le Grand Tour, long voyage effectué par les jeunes gens des plus hautes classes de la société européenne, à partir du  et surtout au , destiné à parfaire leur éducation, juste après, ou pendant leurs études.
 En exploration spatiale, le Planetary Grand Tour désigne des missions couvrant de nombreuses planètes, tel le Programme Voyager lancé en 1977 pour profiter d'un alignement de planètes favorable.

Musique 
 The Grand Tour, album de George Jones sorti en 1974.
 The Grand Tour, comédie musicale de Jerry Herman, produite en 1979.

Sport 
 En cyclisme, l'expression « grand tour » désigne le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne chez les hommes, et on parle de Grand tour féminin pour les courses féminines suivantes : La Grande Boucle féminine internationale, le Tour d'Italie féminin et le Tour de l'Aude cycliste féminin.

Télévision 
 Le Grand Tour est une collection de films diffusés sur France 3.
 The Grand Tour, émission de télévision diffusée par Amazon Video.

